

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest 26, w tym 18 podstawowych
 Trzcianka – miasto
 Trzcianka – część miasta Kałuszyn
 Trzcianka – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Solec Kujawski
 Trzcianka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Tłuchowo 
 Trzcianka – część wsi Strzelcew w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łowicz
 Trzcianka – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łyszkowice 
 Trzcianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin 
 Trzcianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew 
 Trzcianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga 
 Trzcianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec 
 Trzcianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szydłowo 
 Trzcianka – część wsi Turza Wielka w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży
 Trzcianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz 
 Trzcianka – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Klwów
 Trzcianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Brańszczyk 
 Trzcianka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Janów 
 Trzcianka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Rutka-Tartak 
 Trzcianka – część wsi Kamierowskie Piece w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skarszewy
 Trzcianka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn
 Trzcianka – kolonia wsi Drochów Górny w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica
 Trzcianka – kolonia wsi Lisów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica
 Trzcianka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia 
 Trzcianka – część wsi Wieloborowice w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Trzcianka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Osiek 
 Trzcianka – część wsi Korytnica w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Szydłów
 Trzcianka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Kuślin

Cieki wodne 
 Trzcianka – struga, dopływ Broku
 Trzcianka – potok, dopływ Koprzywianki
 Trzcianka – rzeka, dopływ Łagi

Inne 
 Trzcianka – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 Trzcianka – stacja kolejowa w Trzciance, w województwie wielkopolskim
 Trzcianka – dawna gromada w powiecie ostrowskim w województwie warszawskim
 Trzcianka – dawna gromada w powiecie łowickim w województwie łódzkim
 Trzcianka – dawna gromada w powiecie trzcianeckim

Zobacz też 
 Dekanat Trzcianka, Gajówka Trzcianka, Lądowisko Trzcianka-Szpital, Nadleśnictwo Trzcianka, Nowa Trzcianka, Powiat czarnkowsko-trzcianecki, Stara Trzcianka, Trzcianka-Kolonia, Tybory-Trzcianka